Лесовик может означать:
 Лесовик — то же, что леший.
 Лесовики (Dryocoetes) — род жуков-долгоносиков.
 Лесовики — торговое название съедобных грибов рода Строфария.

См. также 
 Лисовик — украинская фамилия.